Tjore oder Tjure ist ein männlicher Vorname und Familienname und hat seinen Ursprung in Norwegen.

Herkunft und Bedeutung 
Ein altes norwegisches Dorf wurde von der Familie Tjore gegründet. Als die Familie ausstarb, wurde das Dorf nach der Familie benannt.

Verbreitung 
Der Name ist sehr selten. Die Webseite baby-vornamen.de zählt 3 Eintragungen seit 1990 (Stand 2018). Die Gesellschaft für Deutsche Sprache listete den Namen erstmals 2014.

Bekannte Namensträger 
 Anders Tjore (* 1980), norwegischer Sänger
 Tjore (Grimstad), Ort in der Gemeinde Grimstad

Siehe auch 
 Tjøring

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname